Burg Leonberg steht für:

 Burg Leonberg (Leonberg) (auch Altes Schloss), Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Burg Leonberg (Marktl), Landkreis Altötting, Bayern
 Burg Leonberg (Oberpfalz), Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Schloss Leonberg steht für:
 Schloss Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Neues Schloss (Leonberg), Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern